Мари́на Васи́льевна Ко́втун () — российский государственный и политический деятель. Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Губернатор Мурманской области с 13 апреля 2012 по 21 марта 2019 (временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области с 4 по 13 апреля 2012 и с 5 мая по 8 октября 2014).

Биография

Происхождение 
Марина Козлова родилась 10 марта 1962 года в Мурманске. Отец — Василий Тихонович Козлов — тралмейстер, Герой Социалистического Труда.

В 1980 году окончила Пензенский техникум советской торговли им. 50-летия ВЛКСМ. Выпускница Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ.

В 1984 году вышла замуж. С мужем Василием познакомилась в студенческие годы.

С 1986 года работала в Мурманском обкоме ВЛКСМ, затем возглавила Кольский районный комитет комсомола.

Кольский райисполком 
С декабря 1991 года руководила отделом по делам молодёжи Кольского райисполкома. Председателем Кольского райсовета и райисполкома в те годы (с 1990 по 1992) был Валентин Лунцевич.

В конце 1991 года была проведена реорганизация органов исполнительной власти — с 1 января 1992 года исполнительный комитет был упразднён, а районный совет народных депутатов был преобразован в Совет депутатов.

В 1992 году возглавила сектор налогообложения физических и иностранных лиц налоговой инспекции по Кольскому району.

В администрации Мурманской области 
В 1993 году начала работать в Администрации Мурманской области специалистом управления социальной защиты населения. Позднее перешла на работу в управление делами Администрации Мурманской области.

С 1994 по 2005 год — заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Мурманской области.

В 2001 году окончила Северо-Западную академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

Федеральное агентство по туризму 
В феврале 2005 года Ковтун уехала в Москву, поскольку была принята на работу в Федеральное агентство по туризму, созданное в ноябре 2004 года и возглавленое Владимиром Стржалковским. Ковтун была назначена заместителем начальника Управления развития внутреннего туризма и государственных проектов, коим был Анатолий Ушаков.

В администрации Мурманской области 
С 2006 по 2009 год возглавляла отдел по развитию туризма департамента экономического развития Мурманской области.

Кольская ГМК Норникеля 
С 2009 по 2011 год — помощник, затем заместитель генерального директора ОАО «Кольская ГМК».

Депутат Мурманской областной думы 
В декабре 2011 года избрана депутатом Мурманской областной думы пятого созыва по единому избирательному округу по списку партии «Единая Россия», избрана первым заместителем председателя Мурманской областной Думы. Возглавляла фракцию «Единая Россия».

Губернатор Мурманской области 

Указом Президента России Дмитрия Медведева от 4 апреля 2012 года назначена временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской области. Прежний глава региона Дмитрий Дмитриенко подал в отставку по собственному желанию. Уточнялось, что Ковтун из той же команды, что и Стржалковский.

12 апреля 2012 года вошла в список кандидатов на должность губернатора Мурманской области, предложенных Президенту России партией «Единая Россия». В тот же день предложена Президентом на рассмотрение Мурманской областной думы для наделения её полномочиями главы региона.

13 апреля 2012 года утверждена в должности губернатора Мурманской области; в тот же день состоялась её инаугурация.

В 2012 году Марина Ковтун согласно исследованию «Национальной службы мониторинга» вошла в тройку наиболее информационно открытых губернаторов.

Согласно результатам исследования «дружественности политики» губернаторов России к предпринимателям, проведённого в 2012 году, Марина Ковтун заняла последнее 83-е место; в 2013 году в этом же рейтинге губернатор поднялась на три строчки вверх и заняла 80-е место.

В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонёк, опубликованном в марте 2014 года, заняла 55-е место.

5 мая 2014 года Марина Ковтун подала президенту прошение о досрочной отставке чтобы подтвердить должность губернатора выборами. С этого дня она являлась исполняющей обязанности губернатора Мурманской области.

В июне 2014 года мурманское отделения «Единой России» выдвинуло Ковтун кандидатом в губернаторы на выборах в единый день голосования — 14 сентября. На состоявшихся выборах Марина Ковтун получила 64,69 % голосов избирателей. Явка составила 31 %.

8 октября 2014 года состоялась инаугурация и Марина Ковтун вступила на должность губернатора Мурманской области на второй срок. 

С 6 апреля по 22 ноября 2016 — член президиума Государственного совета Российской Федерации.

21 марта 2019 года покинула должность Губернатора досрочно по собственному желанию.

Личная жизнь 
Марина Ковтун замужем (вышла в 1984, венчалась в 2017), имеет сына и дочь. Дочь Марина оканчивает аспирантуру в одном из московских вузов.

Увлечения 
Главное хобби Марины Ковтун — экстремальные виды спортивной рыбалки. Её увлечение разделяет и муж. Вместе с мужем они проводят зимние выходные на люду озера Имандра. Губернатор занимается спортом — бегает на лыжах, стреляет из спортивной винтовки и пистолета. Ездит на снегоходе. Болеет за российские хоккейные команды, разбирается в этом виде спорта. Любит готовить, варит борщ. Регулярно бывает в Интернете, но только в Твиттере. Утверждает, что все аккаунты «от её имени» в других соцсетях являются подделками. В 2012 году она вошла в тройку наиболее информационно открытых губернаторов, согласно исследованию «Национальной службы мониторинга».

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 июня 2015 года) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном портале Мурманской области
 Кто такая Марина Ковтун?, Slon.Ru
 Ковтун: Демократия в России должна иметь эффективные каналы диалога, на сайте Партия «Единая Россия».
 The Moscow Post: Ковтун довела Мурманскую область до почти полного коллапса

Члены «Единой России»
Женщины-политики России
Депутаты Мурманской областной Думы
Функционеры ВЛКСМ